Чункопо, Лас Бугамбилијас има више значења:

 Чункопо, Лас Бугамбилијас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чункопо, Лас Бугамбилијас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику